Борис Колясников (род. 24 января 1989, Нижний Тагил, СССР) — бельгийский и российский профессиональный хоккеист. Нападающий хоккейного клуба «Лёвен». Игрок сборной Бельгии по хоккею с шайбой.

Биография 
Борис Колясников — воспитанник хоккейного клуба «Льедекерке Лайонз». В бельгийской хоккейной лиге дебютировал в сезоне 2006/07 за клуб «Булдогс Льеж». В 2007 году перешёл в хоккейный клуб «Лёвен». В 2014 году был впервые вызван в сборную Бельгии на чемпионат мира по хоккею с шайбой, где провёл 5 матчей.

Статистика игрока

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Бельгии
Хоккейные нападающие